Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicola Bruno e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale Henrik Holm e Nils Holm 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 Mathias Huning /  Fernon Wibier (quarti di finale)

 Nebojša Đorđević /  Aleksandar Kitinov (quarti di finale)
 Patrick Baur /  Jens Knippschild (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1997